Сен-Со-Лакусье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Ле-Перигор-вер-нонтронне. Округ коммуны — Нонтрон.

Код INSEE коммуны — 24498.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 135 км северо-восточнее Бордо, в 45 км к северу от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 868 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 452 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 302 были экономически активными, 150 — неактивными (показатель активности — 66,8 %, в 1999 году было 61,9 %). Из 302 активных жителей работали 278 человек (152 мужчины и 126 женщин), безработных было 24 (11 мужчин и 13 женщин). Среди 150 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 102 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
   (Квебек, Канада, с 2004)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь